Koji Hashimoto (Kanazawa, 22 de abril de 1986) é um futebolista profissional japonês, meio campista, milita no Kawasaki Frontale.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Futebolistas do Kawasaki Frontale